L'Union populaire républicaine peut désigner : 
 Union populaire républicaine (1919-1946), parti politique français de sensibilité démocrate-chrétienne, créé en Alsace ;
 Union populaire républicaine de la Gironde (1925-années 1930), parti politique français de sensibilité démocrate-chrétienne ;
 Union populaire républicaine (depuis 2007),  parti politique français de sensibilité souverainiste, fondé par François Asselineau ;
 Union populaire républicaine (depuis 2011),  parti politique tunisien fondé par Lotfi Mraïhi.

Voir aussi